Bonnett kan syfta på:

 Bröstvärn – ett av sten, grus, torvor eller sandsäckar eller liknande anordnad skydd för försvararna på en mur eller i annan befäst ställning
 Fallrepstrappa –  en mindre trappa eller lejdare som utgör nedersta delen av ett fallrep
 En bit segelduk som fästs i underkanten på ett segel för att förstora det, se Revning
 Bahytt – en typ av huvudbonad